A kétéltű ember, Alekszandr Beljajev regénye
 A kétéltű ember, 1961-ben készült szovjet film